dub, jamaicai zenei stílus
 Amerikai Egyesült Államok
 Dub, önkormányzat nélküli település Arkansas államban
 Bosznia-Hercegovina
 Dub, település Hadžići községben
 Dub, település Rogatica községben
 Csehország
 Dub, település a Prachaticei járásban
 Dub nad Moravou, település az Olomouci járásban
 Lengyelország
 Dub, település Lublini vajdaságban
 Montenegró
 Dub, település Kotor községben
 Szerbia
 Dub, település Bajina Bašta községben